Kreuzweiher bezeichnet
 Kreuzweiher (Fuchstal), ein Gewässer im Gebiet der bayerischen Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech, Deutschland
 Kreuzweiher (Kalchreuth), ein Gewässer im Gebiet der bayerischen Gemeinde Kalchreuth im mittelfränkischen Landkreis Erlangen-Höchstadt, Deutschland
 Kreuzweiher (Neukirch), ein Stillgewässer im Gebiet der baden-württembergischen Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis, Deutschland
 ein diesen Kreuzweiher umgebendes Naturschutzgebiet, siehe Kreuzweiher-Langensee
 Kreuzweiher (Pullenreuth), ein Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth im bayerischen Landkreis Tirschenreuth, Deutschland

Siehe auch:
 Kreuzweiherbach